Desa Pengkol kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,74, long 110,90), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,67), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,96), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,88, long 111,15), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,38, long 111,20), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,10, long 110,84), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 111,45), 
 Desa Pengkol (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,23, long 111,60), 

Robotskapade Indonesienförgreningar